Saug kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Cambanugoy, ort, Davaoregionen, Province of Davao del Norte,

Frankrike 

 Saugues, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar